Federico o Fadrique III de Sicilia (1 de septiembre de 1341-27 de enero de 1377), apodado como El Sencillo o El Simple, fue Rey de Sicilia desde 1355 hasta 1377. Se le suele confundir con su antepasado Federico II, que escogió llamarse Federico III por ser el tercer hijo de Pedro III de Aragón.

Reinado 
Era el segundo hijo de Pedro II de Sicilia e Isabel de Carintia. Sucedió a su hermano Luis en el trono del reino a los 14 años, bajo la regencia de su hermana Eufemia, que se mantuvo hasta 1357, en un contexto de luchas de poder en el que Aragón y Nápoles se disputaban la mediatización del reino y alentaban las luchas internas entre los Alagón y los Claramonte. 

Los inicios de su reinado de están llenos de guerras repetitivas contra los napolitanos. En 1356, Juana I de Nápoles se hizo con el control de Mesina y de Palermo, entre otras plazas, lo que acabó llevando a Federico III a aliarse con Aragón mediante su boda con la hija de Pedro el Ceremonioso, que tenía claras ambiciones sobre el reino en virtud de su casamiento con Leonor de Sicilia y que accedió a prestarle ayuda militar, con la cual pudo hacer frente a las disensiones internas y contener el avance napolitano.

En 1372, se llegó a un acuerdo de paz con Nápoles y la Santa Sede. Federico III se reconoció feudatario y tributario de Nápoles y dio a Juana el título de Reina de Sicilia, aunque él gobernaría el territorio como rey de Trinacria, un acuerdo que el papa Gregorio IX sancionó.

Familia 
Federico III se casó con Constanza de Aragón, hija de Pedro el Ceremonioso. De su matrimonio nació una única hija, María, que se casaría con el heredero al trono aragonés, Martín el Joven. Tras enviudar, se casó en segundas con Antonia del Balzo, pero no tuvo descendencia y a los dos años su esposa falleció.

Se le atribuyen dos hijos ilegítimos, Guillermo y Juana, de una amante desconocida.

Ancestros

Referencias 

Reyes de Sicilia del siglo XIV
Reyes de Sicilia de la casa de Aragón
Duques de Neopatria
Nacidos en Catania
Fallecidos en Mesina